«Плоть орхидеи» — детективный роман английского писателя Джеймса Хедли Чейза. Написан в 1948 году. Продолжение романа «Нет орхидей для мисс Блэндиш», заключительная часть дилогии.

Сюжет 

Главная героиня романа — Кэрол Блендиш — внучка миллионера Блендиша, родившаяся после того, как умалишённый преступник по прозвищу Ловкач изнасиловал её мать. Мать покончила с собой, успев родить Кэрол. Внешне дочь пошла в мать — такая же ослепительно красивая. Но девочка с детства была психически больна. В 19 лет её уже заперли в психиатрической клинике. Однако однажды ей чудом удалось бежать. Случайно она попала на ферму Стива Ларсона, который без памяти в неё влюбился. Она ответила ему взаимностью. Но по несчастливой случайности в доме Стива гостил его брат Рой, которого разыскивали головорезы Сулливаны. Рой был убит, а Стив и Кэрол бежали. Но Сулливаны всё же настигли несчастную пару, желая разделаться со свидетелями. Стив был убит, а Кэрол поклялась отомстить, что ей с успехом и удалось осуществить, но потеряла память и забыла обо всём, что с ней случилось.

Экранизация 
 По мотивам романа был снят одноименный французский фильм 1975 года La Chair de l’orchidée. Режиссёр фильма Патрис Шеро.

Произведения Джеймса Хедли Чейза
Детективные романы на английском языке
Романы 1948 года
Книги издательства «Jarrold Publishing»